Faltern ist der Ortsname von

 Faltern (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Faltern (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern